El término cherokee (también cheroqui) puede referirse:

 a los cheroqui, una comunidad indígena norteamericana.
 al idioma cheroqui, hablado y escrito por esa comunidad.

También:

Computación

 al servidor web libre Cherokee;

Geografía

 a Cherokee, un pueblo en el estado de Alabama (Estados Unidos);

Medios de transporte
 al Jeep Cherokee y el Jeep Grand Cherokee, dos modelos de automóviles todoterreno del fabricante estadounidense Jeep;
 a la avioneta Cherokee, una avioneta de la empresa Piper Aircraft;

Música
 a la canción Cherokee del grupo Europe;
 a Cherokee, vocalista del grupo The Louk;
 A la canción Cherokee warriors de Yngwie Malmsteen

Sexualidad
 a Cherokee, una marca comercial de dildos;

Pornografía

 a la actriz porno Cherokee.
 a la actriz porno Cherokee d'Ass.